Sturm Henri oder Hurrikan Henri steht für:

 Hurrikan Henri (1979) über Yucatán, siehe Atlantische Hurrikansaison 1979
 Tropischer Sturm Henri (1985) über Long Island, siehe Atlantische Hurrikansaison 1985
 Tropischer Sturm Henri (2003) in Florida, Delaware und Pennsylvania, siehe Atlantische Hurrikansaison 2003 #Tropischer Sturm Henri
 Tropischer Sturm Henri (2009) über den kleinen Antillen, siehe Atlantische Hurrikansaison 2009 #Tropischer Sturm Henri
 Tropischer Sturm Henri (2015) bei den Bermudainseln, als ex-Henri in Europa

Siehe auch:
 Pazifische Taifunsaison 2010 #Schwerer Tropischer Sturm Malou (Henry)